UI: Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra
 UI: Unitat internacional de mesura en fàrmacs vitamines i altres
 UI, (de les sigles en anglès user interface): interfície d'usuari.